Monastero di Santa Maria della Consolazione, a Deliceto
 Monastero di Santa Maria della Consolazione, a Martano
 Monastero di Santa Maria della Consolazione, a Salerno